Korba steht für: 

 Korba (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Chhattisgarh
 eine alternative Schreibweise für die tunesische Stadt Qurbah
 Korba (Einheit), ein ehemaliges Holzkohlenmaß in Dalmatien

Siehe auch:
 Corba